Wahlkreis Kaiserslautern steht für folgende Wahlkreise in Rheinland-Pfalz:

 Wahlkreis Kaiserslautern I, Landtagswahlkreis
 Wahlkreis Kaiserslautern II, Landtagswahlkreis
 Bundestagswahlkreis Kaiserslautern, Bundestagswahlkreis

Siehe auch:
 Wahlkreis Kaiserslautern-Land, Landtagswahlkreis